Козако́в — російське прізвище. Відомі носії:

Жінки 
 Козакова Ольга Ігорівна (* 1951) — українська волейболістка (нападниця), майстер спорту СРСР міжнародного класу.

Чоловіки 
 Козаков Богдан Володимирович — сержант Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Козаков Григорій Тимофійович (1947—2009) — український тележурналіст.
 Козаков Ігор Володимирович — член Партії регіонів (з 1999).
 Козаков Михайло Рустамович — український шахіст, гросмейстер (2001).
 Козаков Михайло Михайлович (1934—2011) — російський актор.
 Козаков Олександр Вікторович — заступник директора Інституту проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського, заслужений лікар України.
 Козаков Сергій Васильович (1975—2015) — старший мічман Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Казаков

Примітки 

Російські прізвища